Le premier arbre généalogique ci-dessous reconstitue la lignée des Capétiens directs de Hugues Capet à . Il n'aspire aucunement à l'exhaustivité mais cherche à mettre en évidence les successions dynastiques dans la France du . Il ne liste que les lignées royales.

Le second reconstitue la lignée des Capétiens directs y compris les non royales.

Lignées royales

Lignée totale

Source

Voir aussi 
 Capétiens directs
 Généalogie des Capétiens
 Arbre généalogique de la maison capétienne de Bourgogne
 Généalogie générale des Capétiens
 Liste des monarques de France

Dynastie capétienne
 
Capetiens
Famille noble française